Эфрен Александер Мера Морейра (; род. 23 июня 1985 года в Манта, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник клуба «Депортиво Куэнка».

Биография 
Мера начал карьеру в клубе «Манта» из своего родного города. В 2000 году он дебютировал за команду в одном из низших дивизионов Эквадора. В 2002 году Эфрен помог клубу выйти в эквадорскую Примеру, но через год, команда вновь вылетела. В 2005 году для Мера на правах аренды выступал за ЛДУ Лоха. В начале 2012 года Эфрен на правах аренды присоединился к «Эмелеку». 18 марта в матче против «Текнико Университарио» он дебютировал за новую команду. В этом же поединке Мера забил свой первый гол за «Эмелек». После окончания срока аренды он вернулся в «Манту». В начале 2015 года Мера перешёл в «Универсидад Католика» из Кито. 31 января в матче против «Индепендьенте дель Валье» он дебютировал за новую команду. 7 февраля в поединке против «Депортиво Куэнка» Эфрен забил свой первый гол за «Универсидад Католика».

В начале 2016 года Мера перешёл в «Дельфин». 7 февраля в матче против ЛДУ Кито он дебютировал за новый клуб. 25 сентября в поединке против «Эль Насьональ» Эфрен забил свой первый гол за «Дельфин».

По окончании сезона Мера покинул «Дельфин» и подписал соглашение с «Индепендьенте дель Валье». 14 февраля в матче против «Гуаякиль Сити» он дебютировал за новую команду. 18 марта в поединке против своего бывшего клуба «Универсидад Католика» Эфрен забил свой первый гол за «Индепендьенте дель Валье». Вместе с «чёрно-синими» в 2019 году завоевал Южноамериканский кубок, а через два года помог команде впервые в её истории стать чемпионом Эквадора.

С 2022 года выступает за «Депортиво Куэнку».

Титулы и достижения 
  Чемпион Эквадора (1): 2021
 Обладатель Южноамериканского кубка (1): 2019

Примечания

Ссылки 
 Ficha del Jugador
 ECUAGOL

Футболисты Эквадора
Игроки ФК «Депортиво Куэнка»
Игроки ФК «Индепендьенте дель Валье»
Игроки ФК «Манта»
Игроки ФК «Универсидад Католика» Кито
Игроки ФК ЛДУ Лоха
Игроки ФК «Дельфин»
Игроки ФК «Эмелек»